Суперкубок Польщі з футболу 1987  — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 2 серпня 1987 року між чемпіоном Польщі клубом Гурнік (Забже) та володарем кубка Польщі клубом Шльонськ (Вроцлав).

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Польщі на 90minut.pl 

1987
Польща
1987 у польському спорті
Події 2 серпня
Серпень 1987